Die Schweizer Unihockeymeisterschaft 2012/13 der Frauen ist die 27. Spielzeit um die Unihockey-Meisterschaft der Frauen.

An der Swiss Mobiliar League nehmen 8 Mannschaften teil, wobei die ersten vier in die Playoffs kommen und die letzten beiden Teams in einer Playoutpartie bestimmt, wer gegen den Playoffsieger der Nationalliga B um den Klassenerhalt spielen muss. Die Nationalliga B enthält acht Vereine.

Swiss Mobiliar League

Hauptrunde

Playoffs 
Die Playoffs wurden im Modus Best-of-Five ausgetragen.

Somit ist Piranha Chur Schweizer Meister nach einem Sieg über fünf Spiele im Playofffinale gegen den UHC Dietlikon.

Auf-/Abstieg SML/NLB 
Da die Bern Capitals und Burgdorf Wizards auf die Saison 2013/14 hin fusionierten und danach als Wizards Bern Burgdorf zur Meisterschaft antraten, wurde in der Swiss Mobiliar League (respektive wieder Nationalliga A in der nächsten Saison) ein Platz frei. Daher gab es in der NLA keine Playouts und der Playoffgewinner der Nationalliga B, Skorpion Emmental Zollbrück, stieg direkt in die Nationalliga A auf.

Nationalliga B

Hauptrunde

Playoffs 
Die Playoffs wurden im Modus Best-of-Five ausgetragen. Der Gewinner der NLB-Playoffs ist berechtigt an den Auf-/Abstiegsspielen gegen den Verlierer der NLA-Playouts teilzunehmen.

Playouts 
Die Playouts bestehen aus einer Partie, nämlich der Siebt- gegen den Achtplatzierten. Es wird im Modus Best-of-Five gespielt.

Auf-/Abstiegsplayoffs 1. Liga/NLB 
Die Auf-/Abstiegsplayoffs bestanden aus einer Best-of-Five-Serie zwischen dem Letztplatzierten der NLB und dem Gewinner der 1. Liga Playoffs.

Somit verbleibt der UHC Thun in der Nationalliga B.

Weblinks 
 Website von swiss unihockey

Schweizer Unihockeymeisterschaft
Unihockey 2012
Unihockey 2013
Frauenunihockeywettbewerb